

Каран-Єлга — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Каран-Єлга — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Каран-Єлга — село, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Каран
 Нижня Каран-Єлга